Old Tom steht für:

 Old Tom (Schiff), ein Segelschiff
 Old Tom (Wal), einen Schwertwal 
 einen Gin, siehe Gin #Andere

Siehe auch:
 Old Tom Morris (1821–1908), schottischer Golfspieler und Golfarchitekt
 Thomas Parr (Altersmythos) (Old Tom Parr; um 1565–1635), Engländer, der angeblich 152 Jahre und neun Monate alt wurde